Парламентские выборы в Сенегале проходили 31 марта 1957 года, на которых избирались 60 депутатов Территориального собрания Сенегала как члена Французского сообщества. В результате убедительную победу одержал Сенегальский народный блок, получивший 47 из 60 мест местного парламента. Конкурентная партия Африканское социалистическое движение оттолкнуло от себя мурабитов, что позволило Сенегальскому народному блоку победить в сельских районах, где религиозные деятели пользовались особым уважением.

Избирательная система 
Выборы проходили после вступления в силу Акта о реформе 23 июня 1956 года, принятого по инициативе Гастона Деффера, который вводил полуавтономные правительства во французских колониях Западной Африки.

Предвыборная кампания 
В большинстве других выборах в Территориальные советы во Французской Западной Африке доминировали филиалы Африканского демократического объединения. Однако на Сенегальских выборах основная борьба проходила между сенегалькими партиями, аффилиироваными с Африканской конвенцией и Африканским социалистическим движением.

Сенегальский народный блок под руководством Леопольда Седара Сенгора, аффилиированный с Африканской конвенцией, образовался незадолго до выборов. Во время прадвыборной кампании Сенгор под социалистическими и националистическими лозунгами смог привлечь многих профсоюзных деятелей и левых интеллектуалов в руководство партии.

Результаты

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1957 год в Сенегале